Småabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Småabborrtjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Småabborrtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Småabborrtjärnarna, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn